Blütenlese steht für:
 die Ernte von Blüten
 Anthologie (griech.), Sammlung bestimmter Texte
 Florilegium (lat.), Verzeichnis, z. B. botanisch 

Siehe auch:
 Bluetenleser